Красный Бык — многозначный термин:

 Красный Бык — прежнее название украинского города Николаевка
 Красный Бык — дословный перевод названия австрийской компании «Red Bull», производящей напитки под этим названием

См. также 

 Red Bull